Hüttensee steht für 
 Hüttensee (Meißendorf), See in Winsen/Aller, Ortsteil Meißendorf (Landkreis Celle), Niedersachsen
 Hüttensee (Neukirch), See in Neukirch (Bodenseekreis), Baden-Württemberg
 Hüttensee (Naturschutzgebiet) in Neukirch
 Hüttensee (Wendlingen), See in Wendlingen (Landkreis Esslingen), Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hüttenweiher
 Hüttenteich
 Hüttnersee, auch Hüttnerseeli